Sérénade de Noël est une chanson française d'Alibert avec des paroles de Philippe Loriot et une musique de Hippolyte Ackermans.  Elle est enregistrée sur disque Pathé le  avec un arrangement d'orchestre de Georges Sellers.

Alibert chante son amour pour sa provençale Marioune, son aimée ; ensemble ils vont souhaiter un bon Noël à tous les amoureux. Cette chanson d'avant guerre figure au registre du Jazz marseillais.

Voir aussi
 Sérénade d'hiver

Références

Liens externes
 Sérénade de Noël sur You Tube

Chanson française